Чайжунусов — казахская фамилия.

 Известные носители
 Чайжунусов, Жакия (1914—1983) — Герой Социалистического Труда
 Чайжунусов, Маркен Жакиянович (1939 гр) — аким города Семей (октябрь 1998 — март 2000)